Румбурк (; ) — місто на півночі Чехії, в окрузі Дечин Устецького краю.

Через місто протікає річка Мандава.

У Румбурку знаходяться пункти пропуску через кордон в німецькі міста Зайфгеннерсдорф і Нойгерсдорф.

Історична довідка 
Назва міста походить від прізвища герліцьких і ціттавських міщан в 1298 Ромберх, пізніше Роненберх, Роненберг, Румберг. Замок зі схожою назвою — Румбург — знаходиться в Німеччині недподалік від міста Айхштет.

У минулому місто було відоме виробництвом текстильного волокна і так званих «румбурських каменів», які виробляла фірма «Руков». 

У 1918 тут відбулося повстання солдатів, що повернулися з російського полону. Десять учасників повстання були розстріляні, а інші поміщені у в'язницю в Терезінській фортеці.

Пам'ятки 

 Замок
 Капуцинський костел св. Лаврентія 1683—1690. На території монастиря знаходиться каплиця Лорета, побудована на початку XVIII століття.
 Костел св. Варфоломія
 Пам'ятник Румбуркському повстанню
 Маріанська колона (чумний стовп)
 Оглядова вежа Димник (висота — 517 м на рівнем моря)

Галерея

Населення

Примітки 

Статті з джерелами з Вікіданих
Міста Чехії
Дечин (округ)